Niemcy:
 Münstertal/Schwarzwald – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Szwajcaria:
 Münstertal – niemiecka nazwa gminy Val Müstair

Zobacz też:
 Münster
 Staufen-Münstertal